Григорий Волков (1929 — 29 декабря 1942) — юный герой-пионер, подпольщик Великой Отечественной войны, расстрелян фашистами в декабре 1942 года в Ростовской области.

Биография 
Родился в 1929 году в Тацинском районе Ростовской области. Воспитывался в многодетной семье, где было шестеро детей. Проживали в переулке Степном в районе школы №3. Мать домохозяйка. отец трудился в конторе по заготовке скота, сопровождал гурты до бойни. Григорий обучался в поселковой школе №1. 

16 декабря 1942 года Советские войска начали наступление в районе среднего течения Дона. 

В декабре 1942 года в станице Тацинской Ростовской области базировался крупный немецкий аэродром, который обеспечивал припасами окруженную группировку Паулюса в городе Сталинграде. 24 декабря в 7 часов 30 минут по массированному огню «Катюш» части корпуса атаковали Тацинский аэродром. К 17 часам были уничтожены последние силы сопротивления противника. В результате больше 3500 офицеров и солдат немецко-фашистских войск, а также 50 орудий и 15 танков были повержены. 350 самолётов противника были уничтожены. 

Местные мальчишки, Гриша Волков и Федя Игнатенко, которые отлично знали местность, в свои неполные 14 лет совершили подвиг. В декабре 1942 году они предупредив группу советских танков танкового корпуса генерала Богданова о наличии и силах противника, показали безопасный пути и провели советские боевые машины по безопасной дороге к Тацинскому военному аэродрому мимо артиллерии немецких войск.

На протяжении четырёх дней, пока шёл бой, ребята сражались вместе с советскими солдатами на улицах родного посёлка. Израсходовав боеприпасы и видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, а равно нанеся серьёзный урон войскам гитлеровской коалиции, по приказу командования Советские войска отошли в сторону Морозовской, покинув Тацинскую.

Через несколько дней от пули снайпера героически погиб Федя Игнатенко, а Григорий Волков был схвачен фашистами и 29 декабря 1942 года расстрелян вместе с тяжелоранеными танкистами.

Награды 
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны, посмертно, Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён:
 медалью "За отвагу"

Память 
 В 1976 году в станице Тацинская был торжественно открыт памятник пионерам героям Грише Волкову и Феде Игнатенко.
 В Тацинском музее боевой славы хранятся архивные материалы и воспоминания о подвиге юных героев.
 В Ростове-на-Дону в парке имени В.Черевичкина героям установлены барельефы.
 Одна из улиц в станице Тацинская носит имя Гриши Волкова.

Примечания

Ссылки 
 Герои Гриша Фолков и Федя Игнатенко
 Тацинские герои
 Юные герои Отечества

Пионеры-герои
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны